Tractat de Florència de 1439 vegeu Concili de Basilea, Ferrara i Florència#Florència
 Tractat de Florència (1557), en què Felip II d'Espanya i Cosme I de Mèdici van acordar la creació de l'Estat dels Presidis de Gran Ducat de Toscana
 Tractat de Florència (1801), pel qual el regne de Nàpols pactava la seva rendició als exèrcits francesos de Napoleó
 Tractat de Florència (1844), pel qual el Ducat de Lucca passava a formar part del Gran Ducat de Toscana
 Tractat de Florència (1913), en què van quedar definides les fronteres d'Albània.